Барроу (остров, Австралия)
 Барроу (остров, Англия)